Рибна вулиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Рибна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Рибна вулиця — вулиця в місті Львів.
 Рибна вулиця — вулиця в місті Миколаїв.
 У місті Херсон:
 1-а Рибна вулиця;
 2-а Рибна вулиця;
 3-я Рибна вулиця.

Вулиці